По данным переписи населения 2014 года, в Грузии было учтено 54 города.

Помимо этого, согласно законодательству страны, к Грузии относятся также 8 городов на территориях частично признанных государств Республика Абхазия и Республика Южная Осетия, де-факто неконтролируемых Грузией.

Список

Общая карта 
Легенда карты:

Неподконтрольные Грузии города 
Республика Абхазия и Южная Осетия являются де-факто независимыми частично признанными государствами и не контролируются Грузией.

См. также 
 Посёлки городского типа Грузии

Примечания 

 
Грузия
Списки:Грузия